Moissy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Moissy-Cramayel im Département Seine-et-Marne
Moissy-Moulinot im Département Nièvre

Siehe auch:
 Moissey
 Moissi
 Moisie